Brawerman ist der Familienname folgender Personen:

 Avischai Brawerman (* 1948), israelischer Volkswirtschaftler und Politiker
 Emmanuil Markowitsch Brawerman (1931–1977), sowjetischer Mathematiker, Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer